Mirolubowo () – nazwa toponimów

 Mirolubowo – wieś w gminie Burgas obwodu Burgas w Bułgarii
 Mirolubowo – wieś w rejonie Żambył obwodu północnokazachstańskiego w Kazachstanie
 Mirolubowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego w Rosji

Zobacz też 
 Myrolubiw – osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające